Seek and Destroy () — песня метал-группы Metallica, девятая в их дебютном альбоме Kill 'Em All. Она одна из самых исполняемых песен группы. На декабрь 2018 года она была сыграна 1530 раз в ходе их концертов.

В списке лучших песен группы, созданном AOL Radio, Seek and Destroy заняла четвёртое место, а Allmusic выбрали её как AMG Track Pick на альбоме Kill 'Em All.

Создание 
Песня об ощущении желания убить, но не делая этого. В ходе тура Kill 'Em All for One Хетфилд шутливо сказал, что она об охоте. Песня создана под сильным влиянием композиции Dead Reckoning группы Diamond Head. Первые три мини-соло образованы под впечатлением Princess of the Night группы Saxon. Metallica добавила последнее соло. На живых выступлениях перед последним соло вставку играет Хэтфилд. Со времени дебюта песни на Kill 'Em All, Хэмметт извиняется за необычную высокую ноту на моменте с 3:47 до 3:48 в ходе соло. Это действительно ошибка.

На живых выступлениях 1992—1993 годов вокальные партии вместо Хэтфилда исполнял Джейсон Ньюстед.

Участники записи 
 Джеймс Хэтфилд: гитара, вокал
 Ларс Ульрих: барабаны
 Кирк Хэмметт: гитара
 Клифф Бёртон: бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Песни Metallica
Песни 1983 года
Песни по алфавиту
Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Синглы по алфавиту